La Serie A 2002-03, conocida por motivos de patrocinio como Foxy Cup fue la edición número 81 de la Lega Basket Serie A, la máxima competición de baloncesto de Italia. La temporada regular comenzó el 22 de septiembre de 2002. Los doce mejor clasificados accederían a los playoffs, los cuatro primeros directamente a cuastos de final, mientras que el Carifac Fabriano descendería a la Legadue, así como la Virtus Bologna, que lo haría por problemas de índole económico.

El campeón sería por cuarta vez en su historia el Benetton Treviso tras derrotar al Skipper Bologna en cuatro partidos.

Temporada regular

Clasificación 

Leyenda:
      Campeón de Italia.
      Accede al playoff por el título.
      Desciende a Serie A2
  Vencedor del campeonato italiano
  Vencedor de la Supercopa de Italia
  Vencedor de la Copa de Italia

Playoffs

Estadísticas 
Mejores anotadores de la temporada regular (primeros 30)

Referencias

Enlaces externos
 Web oficial de Lega Basket
 Temporada 2002-03 en eurobasket.com
 Lega Serie A - 2002-03 Standings and Stats

2003
Baloncesto en 2002
Baloncesto en 2003